Торреджани () — итальянская фамилия. Носители:

 Торреджани, Бартоломео (? — 1674) — итальянский живописец-пейзажист.
 Торреджани, Луиджи Мария (1697—1777) — итальянский куриальный кардинал.